Stoljarenko (russisch Столяренко) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Stoljarenko (* 1991), russischer Fußballspieler 
 Nikolai Jewgenjewitsch Stoljarenko (* 1991), russischer Eishockeyspieler